Hrnčiarovce steht für:
 Hrnčiarovce, bis 1948 Name der Gemeinde Nitrianske Hrnčiarovce in der Westslowakei
 Hrnčiarovce, bis 1946 Name der Gemeinde Hrnčiarovce nad Parnou in der Westslowakei